Sezóna DTM 2006 byla 20. sezónou německého mistrovství cestovních vozů DTM. V kalendáři sezóny je vypsáno 10 závodních víkendů, během kterých se odjedou vždy dva závody. Titul obhajoval Gary Paffett, ale svůj již čtvrtý titul získal nakonec Bernd Schneider.

Změny pro rok 2006 
 Opel po sezoně 2005 odešel z DTM, volné sloty po jeho vozech si vzaly Audi a Mercedes, obě značky tak rozšířili počet svých vozů na 8.
 Staré modely z roku 2004 zlevnily, což umožnilo jejich nákup soukromými týmy.
 Závody v Belgii (Spa-Francorchamps) a v Turecku (Istanbul Park) byly nahrazeny závody ve Francii (Le Mans) a Španělsku (Barcelony).
 Z kalendáře vypadl závod v České republice na okruhu v Brně, zůstal bez náhrady.

Týmy a jezdci 
Všechny týmy užívaly pneu Dunlop.

 Tým AutoScout24/Junge Gebrauchte AMG-Mercedes byl provozován dvěma týmy, vůz 21 (Lauda) obsluhoval Persson Motorsport, vůz 22 (Stoddartová) obsluhoval tým Mücke Motorsport.

Změny během sezony 
 Oliviera Tielemanse nahradil u týmu Futurecom TME Jeroen Bleekemolen
 Jeroen Bleekemolen byl nahrazen ex-pilotem F1 Nicolasem Kiesou po finančních problémech mezi týmem Colina Kollese, pro který jezdil, a jeho sponzorem (HENK.com).
 Nicolase Kiesu nahradil Thed Björk poté, co se zranil při motokrosu.

Kalendář a vítězové

Výsledky

Pohár jezdců

Pohár týmů 

Motoristické sporty v Německu
Motoristické sporty v roce 2006